Амджад Аттван Кадим (; 12 марта 1997) — иракский футболист, полузащитник клуба «Аш-Шорта» и сборной Ирака.

Карьера

Клубная карьера 
Начинал играть на взрослом уровне в команде «Кербела». В 2014 году перешёл в «Нафт Аль-Васат» из Эн-Наджафа и в его составе выиграл чемпионский титул. С 2015 года играет за багдадскую «Аш-Шорта».

Карьера в сборной 
В 2013 году принимал участие в чемпионате мира среди 17-летних, сыграл в двух матчах, а сборная Ирака не вышла из группы. Также в составе молодёжной (U20) сборной участвовал в отборочных матчах к чемпионату Азии среди ровесников. В 2016 году участвовал в чемпионате Азии среди 23-летних, сыграл в пяти матчах и забил два гола, на групповой стадии в ворота Узбекистана и в четвертьфинале против ОАЭ, сборная Ирака стала бронзовым призёром турнира.

В марте 2016 года впервые вызван в национальную сборную Ирака, дебютировал 18 марта 2016 года в товарищеском матче против Сирии, в том же месяце сыграл свои первые официальные матчи в отборочном турнире чемпионата мира.

Примечания

Ссылки 
 
 soccerway.com
 footballdatabase.eu

Футболисты Ирака
Игроки сборной Ирака по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года